Jezioro Tarnowskie Duże – jezioro w zachodniej Polsce w województwie lubuskim, na terenie gminy Sława w powiecie wschowskim na zachód od miejscowości Tarnów Jezierny. Wzdłuż północno-wschodniego brzegu jeziora przebiega droga ze Sławy do Lubięcina.
Obrzeże jeziora jest zróżnicowane. Od południa i południowego zachodu jest pagórkowate ze stromym zejściem do jeziora. Od strony północnej i północno wschodniej płaskie. Brzeg jeziora ma charakter klifowy. Jedynie na niewielkim odcinku przy odpływie oraz w partii północno-zachodniej jest płaski i zabagniony. Jezioro zasilane jest przez sześć dopływów, jedyny odpływ jest dopływem rzeki Cienicy zasilającej Jezioro Sławskie. Jezioro Tarnowskie Duże położone jest w strefie chronionego krajobrazu. Na wodach jeziora obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych. Jezioro użytkowane jest przez Gospodarstwo Rybackie ze Sławy. Według danych z 2002 roku nad jeziorem znajdowały się cztery ośrodki wypoczynkowe i jedno pole namiotowe.

Miejscowości nad jeziorem 
 Tarnów Jezierny
 Jodłów

Przypisy

Jeziora na Pojezierzu Leszczyńskim
Jeziora w powiecie wschowskim
Jeziora polodowcowe